Zenner:
 Alain Zenner (né en 1946), homme politique belge
 Carl Zenner (1899-1969), homme politique allemand

 Zenner international,  entreprise allemande

Patronyme allemand
Patronyme lorrain